Nakatsu – città giapponese
 Nakatsu – fiume giapponese
 Nakatsu – stazione della metropolitana di Osaka
 Stazione di Nakatsu – stazione delle Ferrovie Hankyū situata nel quartiere di Kita-ku a Osaka